Breuing ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Breuing (1951–2021), deutscher Puppenspieler, Puppengestalter und Autor
 Stephan Breuing (* 1985), deutscher Kanute